Шко́ла № 4

 Школа № 4 (Минск)
 Школа № 4 (Обнинск)
 Школа № 4 (Онега)
 Школа № 4 (Таганрог)
 Школа № 4 города Климовск — ныне гимназия имени Подольских курсантов